Vendée steht für:
 Vendée (Fluss), Fluss in Frankreich, der in den Regionen Pays de la Loire und Nouvelle-Aquitaine verläuft
 Département Vendée, französisches Département mit der Ordnungsnummer 85 in der Region Pays de la Loire
 Aufstand der Vendée, bewaffneter Kampf einer royalistisch-katholisch gesinnten Landbevölkerung der Vendée und benachbarter Départements gegen Repräsentanten und Truppen der Ersten Französischen Republik von 1793 bis 1796
 Plaine vendéenne, eine Région naturelle in Frankreich